Szwajcaria:
 Franches-Montagnes – region w kantonie Jura
 Franches-Montagnes – okręg (commune; Bezirk) w kantonie Jura

Inne:
 Franches-Montagnes – francuska nazwa rasy koni Freiberger

Zobacz też:
 Montagnes